Ca. 530 kompositioner er blevet tilskrevet Johann Pachelbel (pr. 2009). Der findes der intet standard nummersystem for Pachelbels arbejder. Denne artikel præsenterer en tematisk organiseret liste og giver katalognumre fra tre forskellige kataloger:
  'P'  = katalog af Jean M. Perreault, 2001
  'T'  = katalog af Hideo Tsukamoto, 2002
  'PC'  = katalog af Kathryn J. Welter, 1998

For orgelværker er POP katalognumre udarbejdet, fra katalog af Antoine Bouchard for hans 1998-2001 indspilning af Pachelbels orgel oeuvre (dette katalog dækker kun orgelværker). Perreaults numre anvendes som grundlag af listen, hvilket gør de individuelle sektioner organiserede alfabetisk (fx koralerne) og/eller ved tonalitet. Fordi Welter katalog ikke giver incipits, vil mange af værkerne med identiske titler dele en enkelt pc nummer (som er i sådanne tilfælde angivet med et spørgsmålstegn).

Følgende symboler er anvendt:
 * angiver at der er tvivl om tilskrivningen
 ! angiver en formentlig tabt komposition

I lighed med kataloger over værker af de fleste tidlige musik komponister, må listen over Pachelbels værker anses for ufuldstændig, idet nye værker jævnligt bliver opdaget.

Orgelmusik

Koralpræludier 

Pachelbel komponerede koralpræludier til følgende hymner:

Chorale variations

Magnificat fugaer

Chaconner

Ariaer med variationer

Præludier

Præludier og fugaer

Toccataer

Toccata og fugaer

Fantasier

Fugaer

Ricercarer

Anden keyboard musik

Kammermusik

Vokal musik

Ariaer

Motetter

Kirkelige koncerter

Messer

Ingressus

Magnificatter

Lost works

Chorale preludes

Chorale variations

Chamber music

Vocal music

Diverse

Noter

Litteratur 
 Bouchard, Antoine. 1998–2001. Liner notes to: Pachelbel: The Complete Organ Works, 11 CD compilation. Dorian.
 Perreault, Jean M. 2004. The Thematic Catalogue of the Musical Works of Johann Pachelbel. Scarecrow Press, Lanham, Md. 
 Tsukamoto, Hideo. 2002. Archive of J.Pachelbel's Works, accessed 1 August 2009.
 Welter, Kathryn J. 1998. Johann Pachelbel: Organist, Teacher, Composer, A Critical Reexamination of His Life, Works, and Historical Significance. Diss., Harvard University, Cambridge, Massachusetts.

Eksterne henvisninger 
 Johann Pachelbel: a comprehensive list of his works , includes easy-to find concordance between the different numbering systems of his works, and also editions

Kompositioner efter komponist
Værkfortegnelser (klassisk musik)